Ю́хан Хе́льмик Ру́ман (, , Стокгольм — , Харальдсмола, Кальмарский лен) — шведский композитор позднего барокко, первый крупный композитор в истории Швеции, скрипач и гобоист.

С 1711 года Руман являлся скрипачом и гобоистом шведской придворной капеллы. В 1715—1721 годах учился в Лондоне, где также играл в оперном оркестре под руководством Георга Фридриха Генделя. По возвращении в Стокгольм, в 1721 году был назначен придворным вице-капельмейстером, затем в 1727 — капельмейстером. В 1731 году Руман учредил первые в Швеции публичные концерты; в 1735—1737 годах гастролировал по странам Европы. Ушел в отставку в 1745 году.

Умер 20 ноября в 1758 году от рака языка. 

Его наследие включает вокальные пьесы, церковную музыку, арии, оркестровые сюиты, концерты, симфонии, камерно-инструментальные произведения. Наибольшей известностью пользуется сюита «Дротнингхольмская музыка», написанная в 1744 году для свадьбы принца Адольфа Фредрика (родного дяди Екатерины II) и Луизы Ульрики Прусской, дочери прусского короля Фридриха Вильгельма I. В музыке Румана влияние Генделя сочетается с чертами галантного стиля. Руман обрабатывал музыку других композиторов, перевёл на шведский некоторые труды по теории музыки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Руман в проекте Runeberg

Академические музыканты Швеции
Члены Шведской королевской академии наук